Precursor puede hacer referencia a:

 Precursor químico
 Precursor religioso, un cargo de los Testigos de Jehová.
 Una persona pionera en algún campo del conocimiento.
 Precursores del renacimiento
 Precursores del cine